Michał Malinowski – aktor
 Michał Daniel Malinowski – dziennikarz TVN
 Michał Malinowski – polski elektronik, profesor
 Ks. Michał Malinowski SJ – męczennik